Бат-Очирын:

 Бат-Очирын Сэр-Од — монгольский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Бат-Очирын Элдэв-Очир (1905—1937) — видный политический деятель в первые годы существования Монгольской Народной Республики.